Centraal Apotheek (Leeuwarden)
Centraal Apotheek (Utrecht)